Morgan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gary Scott Morgan
 Andrew Price Morgan